Това е списък на всички апарати от серията „Союз“

Союз 7К-ОК (1967 – 1970)

Союз 7КТ-ОК (1971)

Союз 7К-Т (1972 – 1981)

Союз 7К-ТМ (1974 – 1976)

Союз 7К-С (1974 – 1976)

Союз Т (1978 – 1986)

Союз ТМ (1986 – 2002)

Союз ТМА (2002 – 2011)

Союз ТМА-М (2010-2016)

Союз МС (2016-)

Източници 
 Информация

Външни препратки 
 Полный перечень всех полетов КК „Союз“ всех модификаций (по 2001 год)
 постоянно обновляющийся список планируемых стартов российских КК